Байки:
 Байки — поучительные или юмористические рассказы.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Байки — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Байки — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Байки — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Байки — село в Караидельском районе Башкортостана.
 Байки — деревня в Сонковском районе Тверской области.

Водоём 
 Байки — река в Башкортостане, впадает в Павловское водохранилище.

Разное 
 Байки-Юнусово — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Байки-Юнусовский сельсовет — упразднённая в 2008 году административно-территориальная единица и сельское поселение в Караидельском районе Башкортостана.
 Байки Мэтра — американский мультсериал, основанный на мультфильме «Тачки».
 Кухонные байки — художественный фильм норвежского режиссёра Бента Хамера, снятый совместно со шведскими кинематографистами на студии Bulbul Films в 2003 году.

См. также 
 Байка (значения)
 Байки из склепа